Сиверс (также фон Сиверс) — графский и дворянский род датского происхождения, некоторые представители которого перешли на русскую службу в XVIII веке.

Персоналии 
 
Сиверс, Алексей Борисович (Амвросий; род. 1967) — лидер незарегистрированной религиозной группы «Церковь истинно-православных христиан России».
 Сиверс, Антон Александрович (род. 1964) — советский и российский актёр.
 Сиверс, Владимир Карлович (1790—1862) — генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Сиверс, Густав Иванович (1843—1898) — российский энтомолог.
 Сиверс, Евгений Егорович (1818—1893) — генерал от инфантерии, член Военного совета Российской империи.
 Сиверс, Евстафий Евстафьевич (1852—1917) — русский экономист, глава петербургской школы бухгалтерского учёта.
 Сиверс, Егор Карлович (1778—1827) — русский генерал-лейтенант эпохи наполеоновских войн, брат Карла и Якова Сиверсов.
 Сиверс, Ефим Карлович (1754—1798) — русский капитан 1 ранга, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов и Первой Архипелагской экспедиции.
 Сиверс, Иван Христианович (1774—1843) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Сиверс, Иоганн (1762—1795) — исследователь природы Сибири, член-корреспондент Академии Наук.
 
 Сиверс, Мария Яковлевна фон (1867—1948) — русско-немецкий теософ и антропософ.
 Сиверс, Михаил Александрович (1834—1915) — генерал от артиллерии, участник Крымской и русско-турецкой 1877—1878 годов войн.
 Сиверс, Питер (1674—1740) — русский адмирал голштинского происхождения.
 Сиверс, Рольф — немецкий селекционер роз.
 Сиверс, Рудольф Фердинандович (1892—1918) — советский военный деятель.
 Сиверс, Фаддей Васильевич (1853 — не ранее 1920) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, Первой мировой войны и др.
 Сиверс, Фанни де (1920—2011) — эстонский и французский лингвист, литературовед, переводчик и эссеист.
 Сиверс, Фёдор Фёдорович (1748—1823) — генерал-майор, сенатор, тайный советник, Курляндский гражданский губернатор.
 Сиверс, Эммануил Карлович (1817—1909) — обер-гофмейстер Высочайшего двора и действительный тайный советник. 
 

 Сампсон (Сиверс) (1900—1979) — иеросхимонах Русской православной церкви. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.
 Аксакова-Сиверс, Татьяна Александровна (1892—1981) — русская мемуаристка дворянского происхождения.

Топонимы 
 Сиверс — озеро в Латвии.

См. также 
 
 Сиверсов канал